Tällholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tällholm, Brändö, 
 Tällholm, Pargas, Åboland,

Se även
Tällholmen
Norra Tällholm
Mellan-Tällholm
Södra Tällholm
Tallholm

Robotskapade Finlandförgreningar